Runsten kan syfta på:

 Runsten – en sten eller monolit försedd med runor 
 Runstens socken – socken på Öland
 Runstens landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951
 Runstens församling – en tidigare församling i Växjö stift –2006
 Runstens kyrka – en kyrkobyggnad i Runstens socken i Växjö stift
 Runstens distrikt – ett distrikt i Borgholms kommun 2016–
 Runstens härad – ett härad på Öland i Kalmar län
 Runsten-Bjärby – en småort i Borgholms kommun
 Runstens gård – en gård i Grödinge socken flyttad till Västerhaninge socken 1958, se Grödinge socken#Administrativ historik
 Runsten (efternamn) – ett efternamn bl.a. för Laura Fitinghoff som ogift